

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wiłkokuk (SIMC 0757826) – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Wiłkokuk (SIMC 0757832) – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Wiłkokuk – część wsi Zelwa w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby